Esmeraldas, in spagnolo smeraldi, è il nome di diverse località sudamericane:
Esmeraldas  – città brasiliana nello stato del Minas Gerais
Esmeraldas  – città ecuadoriana
Provincia di Esmeraldas
Cantone di Esmeraldas
Fiume Esmeraldas, in Ecuador

Altro 
Esmeraldas (album)  – album della cantautrice brasiliana Tiê